Un pommeau peut désigner :
 pommeau, bout d'une poignée (épée, canne ou parapluie) ;
 pommeau, partie antérieure et proéminente d'une selle ;
 pommeau, diffuseur d'eau d'une douche ;
 pommeau, apéritif produit en Normandie, en Bretagne et dans le Maine (pays de Loire).

Voir aussi